Marko Miljanov Popović (1833-1901), guerrier et poète monténégrin
Marko Popović  (1944-2020), archéologue serbe
Marko Popović (né en 1982), joueur serbe de football
Marko Popović (né en 1982), joueur croate de basket-ball
Marko Popović (né en 1984), joueur serbe de basket-ball
Marko Popović (né en 1985), joueur monténégrin de basket-ball